Die IBSF U16-Snookerweltmeisterschaft 2022 war ein Snookerturnier, das vom 15. bis zum 18. August 2022 in der Sporthalle der Polytechnischen Universität Bukarest in der rumänischen Hauptstadt Bukarest zur Ermittlung des U16-Amateurweltmeisters ausgetragen wurde. Neuer U16-Weltmeister wurde der Waliser Liam Davies, der im Finale Bulcsú Révész aus Ungarn mit 4:2 besiegte. Révész
spielte dagegen mit einem 113er-Break das höchste Break des Turnieres.

Hintergrund 

Die letzte Ausgabe der U16-Weltmeisterschaft hatte 2019 stattgefunden, danach waren weitere Ausgaben durch die COVID-19-Pandemie verhindert worden. Zwar holte die International Billiards & Snooker Federation (IBSF) Anfang 2022 immerhin für den Jahrgang 2021 einige Amateurweltmeisterschaften nach, doch die U16-Weltmeisterschaft war nicht darunter. Nur wenige Wochen später gab der Weltverband aber bekannt, dass man 2022 wieder alle Amateurweltmeisterschaften austragen wolle. Bereits in der Planungsphase entfiel aber die sonst extra ausgetragene U16-Weltmeisterschaft der Mädchen.

Die U16-Weltmeisterschaft wurde zusammen mit der U18-Weltmeisterschaft und den U21-Weltmeisterschaften gemeinsam in der rumänischen Hauptstadt Bukarest ausgetragen. An der Veranstaltung der als  2022 World Junior Snooker Championship’s bezeichneten Sportveranstaltung war daher neben der IBSF auch der rumänische Nationalverband beteiligt.

Modus 

Insgesamt nahmen 37 Spieler aus 18 Ländern am Turnier teil. Als Stichtag für die Altersgrenze wurde der 31. Dezember 2022 gesetzt. Jeder Nationalverband hatte die Möglichkeit, bis zum 15. Juli 2022 insgesamt vier Spieler zu nominieren; der rumänische Verband als Gastgeber durfte fünf Spieler ins Turnier schicken. Während der Anmeldephase griff noch der durch die World Confederation of Billiard Sports beschlossene Ausschluss von russischen und belarussischen Spielern als Sanktion gegen Russland und Belarus nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, der allerdings genau am 15. Juli aufgehoben wurde. Letztlich waren weder russische noch belarussische Spieler im Teilnehmerfeld, wenngleich die IBSF sich zu diesem Thema gleich gar nicht äußerte. Der ukrainische Verband entsandte trotz des russischen Überfalls auf das Land vier Spieler zum Turnier.

Jeder Teilnehmer musste eine Startgebühr von 70 US-Dollar entrichten, von deren Gesamtsumme am Ende die Preisgelder abhingen. Für die ersten vier Plätze und das höchste Break wurden zusätzlich Medaillen und / oder Trophäen ausgelobt. Insgesamt waren 14 Schiedsrichter an der Austragung des Turnieres beteiligt. Entgegen der ersten Planungen mit Unparteiischen aus allen Kontinentalverbänden kamen am Ende die meisten Schiedsrichter aus Europa. Zu den nicht-europäischen Vertretern gehörte unter anderem der ehemalige thailändische Profispieler Suriya Suwanasingh.

Das Turnier wurde in der Sporthalle der Polytechnischen Universität Bukarest ausgetragen und begann mit einer Gruppenphase, in der die 37 Teilnehmer in fünf Fünfer-Gruppen und drei Vierer-Gruppen eingeteilt wurden. In jeder Gruppe spielte jeder Spieler im Modus Best of 5 Frames einmal gegen seinen Konkurrenten, am Ende rückten jeweils die beiden besten Spieler in die nächste Runde vor. Anhand der Framedifferenz pro Spiel () wurde eine Setzliste für die Hauptrunde erstellt. Die Hauptrunde an sich wurde mit den verbleibenden 16 Spielern im K.-o.-System gespielt.

Finalrunde 
Das Achtel- und Viertelfinale fanden wie die Gruppenspiele im Modus Best of 5 Frames statt, das Halbfinale und das Finale wurden im Modus Best of 7 Frames ausgetragen. Ein Spiel um Platz 3 fand nicht statt.

Finale 
Der an Platz 1 gesetzte Waliser Liam Davies hatte gut zwei Monate zuvor bereits die U18-Europameisterschaft gewonnen und stand nun auch im Finale der U16-Weltmeisterschaft. Dort traf er auf Bulcsú Révész, der bei der letzten U16-Weltmeisterschaft 2019 das Finale erreicht hatte, damals aber gegen Antoni Kowalski verloren hatte. Zwischenzeitlich hatte er dafür die ungarische Snooker-Meisterschaft gewonnen. Erneut verpasste Révész aber einen internationalen Titel, denn Davies siegte mit 4:2.

Century Breaks 
Beide Finalisten spielten im Verlaufe des Turnieres jeweils ein Century Break:
  Bulcsú Révész: 113
  Liam Davies: 104

Weblinks 
 Hauptseite des Turnieres bei esnooker.pl (englisch)
 Turnierübersicht bei CueTracker (englisch)
 Turnierplan bei Cue Sports India (englisch)

Einzelnachweise 

2022
Snookerveranstaltung 2022
Billardturnier in Bukarest